Campynemanthe är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Campynemanthe ingår i familjen Campynemataceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Liljeordningen
Campynemanthe